Opus es la palabra en latín que significa obra. Puede referirse a:

Antigüedad, mitología y alquimia 
 Opus, una ciudad en la Antigua Grecia.
 Opus, un hijo de Zeus.
 Opus magnum, la Gran obra en alquimia.

Ingeniería y Arquitectura 
 Opus, aparejo, tipo de elementos conectivos (cementos, superficies, etc.) generalmente para un muro, en la Antigua Roma.
 Opus albarium, blanqueo o estucado de un muro.
 Opus africanum, técnica de construcción utilizada en el norte de África durante la Antigüedad, de la época púnica a la romana. 
 Opus caementicium (del latín caementum, "escombro", "piedra en bruto"), mezcla de mortero con piedras de cualquier tipo (por ejemplo, desechos) y que tiene el aspecto del hormigón. 
 Opus craticium, estructura de madera, rellenando los espacios con barro y piedras. Los romanos lo evitaban porque no les gustaba construir con madera. 
 Opus formaceum, técnica de construcción de muros de tierra pisada o Tapial.
 Opus incertum (en latín, "obra irregular"), realizado con piedras irregulares empotradas dentro de un muro de opus caementicium.
  Opus latericium, con ladrillos secados al sol y por extensión, a veces no muy correcta, con cualquier tipo de ladrillo. Ver opus testaceum.
 Opus mixtum, combinación de diferentes aparejos en un mismo conjunto arquitectónico.
 Opus quadratum, realizado con bloques de piedra paralelepípeda (para gran aparejo, de 70 × 40 × 40 cm) en hiladas paralelas horizontales.
 Opus reticulatum (aparejo reticulado), ladrillos de toba volcánica con forma de rombo colocados alrededor de un núcleo de opus caementicium, en un ángulo de aproximadamente 45 grados. 
 Opus sectile (aparejo cortado), realizado con plaquetas de mármol o piedra de color (a veces, pasta vítrea), cortadas y ensambladas de manera que formen un dibujo geométrico o figurativo. Esta decoración puede ser mural o pavimental.
 Opus segmentatum, decoración usada para pavimentar a base de trozos o restos de piedras brillantes, ladrillos o mármoles. 
 Opus signinum, mortero romano impermeable hecho mezclando cal, agua, arena de río, polvo de baldosas o ladrillos rotos y, en ocasiones, puzolana. 
 Opus spicatum, también conocido como "espiga de trigo" (del latín spica, "espiga") , se hace con ladrillos o piedras planas dispuestas inclinadas y alternadas como en una espiga: la articulación entre los lechos sucesivos no es horizontal y rectilíneo como en el aparejo de "espina de pez" (opus piscatum), sino en zig-zag.
 Opus tessellatum (del latín tessella, cubo, dado) es la técnica normal de los mosaicos griegos y romanos, realizados con teselas mayores de, aproximadamente, 4 milímetros. Puede combinarse con el opus vermiculatum. 
 Opus testaceum (de testaceus, "en arcilla") aparejo a base de ladrillos o tejas cocidas con núcleo de opus caementicium. Se distingue del opus latericium, en que este último utiliza ladrillos secados al sol
 Opus vermiculatum (del latín vermiculus, "gusanillo"), técnica de mosaicos que permite finas líneas sinuosas, propias del dibujo figurativo.
 Opus vittatum (aparejo en franjas), bloques cortados o sillares de piedra (si hay, toba principalmente) dispuestos en hiladas horizontales, alternados con bandas de ladrillos a distancias regulares o irregulares y opus caementicium. Se utilizaba para paramentos altos como en las Murallas aurelianas.

Arte 
 Magnum opus, la mayor obra de un artista.
 Opus, una obra de 2006 de Michael Hollinger.

Música 
 Opus, obra concreta y numerada del repertorio de un compositor.
 Opus, grupo de música rock austríaco.
 Opus, grupo vocal argentino.
 Opus, álbum de Marc Anthony de 2019.

Software 
 Opus, programa informático para presupuestar, programar y controlar obras y proyectos de construcción.
 Opus, códec de compresión de audio con pérdida.

Miscelánea 
 Opus Dei (Obra de Dios), organización cristiana católica fundada en 1928.